Laserpitium ochridanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Kiril Micevski. Laserpitium ochridanum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spenörter
ochridanum